

Geografia

Austria 
Dobra – suddivisione di Krumau am Kamp in Bassa Austria
Dobra – suddivisione di Pölla in Bassa Austria
Dobra – rovine di un castello medievale a Waldviertel
Dobra – valle nel Waldviertel

Croazia 
Dobra – fiume, tributario del Kupa

Germania 
Dobra – frazione di Dürrröhrsdorf-Dittersbach in Sassonia
 Dobra, una frazione di Bad Liebenwerda nel Brandeburgo

Polonia 
Dobra – comune del Distretto di Turek, nel Voivodato della Grande Polonia 
Dobra – comune del Distretto di Limanowa, nel Voivodato della Piccola Polonia 
Dobra – comune del Distretto di Łobez, nel Voivodato della Pomerania Occidentale
Dobra – comune del Distretto di Police, nel Voivodato della Pomerania Occidentale

Romania 
Dobra – comune nel distretto di Dâmbovița
Dobra – comune nel distretto di Hunedoara

Serbia 
Dobra – località di Golubac

Altro 
 Anica Dobra – attrice e cantante serba
 Dobra di São Tomé e Príncipe – valuta di São Tomé e Príncipe

Pagine correlate 
Dobrá